Васи́лий Алекса́ндрович Соколо́в:
 Соколов, Василий Александрович (1851—1918) — русский богослов, профессор.
 Соколов, Василий Александрович (1868—1922) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Соколов, Василий Александрович (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.